Військовий коледж сержантського складу — навчальний заклад, який здійснює підготовку військових фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти «молодший спеціаліст» для проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського та старшинського складу у збройних силах

Україна 
 Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного
 Військовий коледж сержантського складу Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба
 Військовий коледж сержантського складу Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
 Військовий коледж сержантського складу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Див. також 
 Центр підготовки сержантського складу
 Військово-морський коледж старшинського складу Академії військово-морських сил імені П. С. Нахімова
 Відділення військової підготовки МКТФ НУ «ОМА»
 Військова школа імені Євгена Коновальця
 Хорунжа школа імені Миколи Сціборського